

Cinema
Ashes – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Ashes – cortometraggio del 1913 diretto da Oscar Eagle e Edgar Lewis
Ashes – cortometraggio del 1916 diretto da Robert F. Hill e John McDermott
Ashes – cortometraggio del 1916 diretto da William Wolbert
Ashes – film del 1922 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
Ashes – film del 2010 diretto da Elias Matar
Ashes – film del 2012 diretto da Mat Whitecross
Ashes – film del 2017 diretto da Dan Slater

Musica 
 Ashes – pseudonimo del musicista Eraldo Bernocchi
 Ashes – album dei Christian Death del 1985
 Ashes – singolo dei Pain of Salvation del 2000
 Ashes – singolo degli Embrace del 2004
 Ashes – album dei Tristania del 2005
 Ashes – singolo di Céline Dion del 2018
 Ashes – singolo di Sergio Sylvestre del 2016

Sport 
 The Ashes – competizione di cricket tra Inghilterra e Australia